Зоричи — русские дворяне сербского происхождения (переехали в Россию в 1750-х годах).

На службе Российской империи известны следующие Зоричи:
 Зорич, Максим Фёдорович (1719—1775) — генерал-лейтенант, первый командир Изюмского гусарского полка.
 Зорич, Семён Гаврилович (1743—1799) (усыновленный двоюродный племянник предыдущего) — генерал-лейтенант, один из фаворитов императрицы Екатерины II, основатель Шкловского благородного училища.

Описание герба 
Щит четверочастный. В 1-м золотом поле летящая влево стрела с распростёртыми крыльями, всё серебряное; во 2-м лазоревом поле латная рука с поднятым мечом, между двух серебряных крыльев; в 3-м лазоревом поле скачущий рыцарь с поднятым мечом и овальным щитом с чёрным трилистным крестом; в 4-м золотом поле серебряный лев, держащий в латах пику с двухвостым воинским значком.

Щит увенчан коронованным шлемом. Нашлемник: плюмаж из трёх серебряных страусовых перьев. Намёт: лазурь с золотым подбоем.

Примечания 

Дворянские роды России сербского происхождения
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Дворянские роды, на гербах которых изображены стрелы
Шляхетские роды герба Погоня
Дворянские роды, на гербах которых изображены львы